Isobar bzw. Isobare steht für:

 Isobare (Plural: Isobaren), in der Meteorologie und der Strömungsmechanik eine Linie gleichen Luftdrucks
 Isobare, Nuklide von unterschiedlicher Kernladungszahl und gleicher Massenzahl, siehe Isobar (Kernphysik)

Siehe auch:
 isobare Zustandsänderung
 Isobarometer